Цимлянская — топоним в России:

Цимлянская — промежуточная железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги на линии Куберле — Морозовск. 
Цимлянская — станица, до 1950 г. районный центр Цимлянского района Ростовской области, в 1950-х годах затоплена Цимлянским водохранилищем.
 Цимлянская (до 1950 г. — Кумшацкая) — до 1952 г. название г. Цимлянск Ростовской области.

См. также 

 Цимлянская ГЭС
 Цимлянская улица